HMS Implacable () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Indefatigable (1784) — 74-гарматний корабель 3-го рангу. Колишній французький «Duguay-Trouin», збудований у 1800 році. У 1805 році захоплений англійцями. Затоплений у 1949 році.
 HMS Implacable (1899) — броненосець типу «Formidable». Збудований у 1899 році. Брав участь у Першій світовій війні. Зданий на злам у 1921 році.
 HMS Implacable (R86) — авіаносець однойменного типу часів Другої світової війни. Збудований у 1944 році. Зданий на злам у 1955 році.

Кораблі ВМС Великої Британії